Цвирко — фамилия. Известные носители:

 Цвирко, Виталий Константинович (1913—1993) — белорусский советский живописец и педагог.
 Цвирко, Константин Алексеевич (род. 1934) — белорусский поэт, переводчик, фольклорист, этнограф, языковед.
 Цвирко, Людмила Евгеньевна (1935—2006) — советская и украинская пианистка и преподаватель, заслуженная артистка Украины.